Skrót HPL może odnosić się do:
 H.P. Lovecraft
 Ludzki laktogen łożyskowy, ang. human placental lactogen
 ludzka lipaza trzustkowa, ang. human pancreatic lipase